Hauke, Haucke puede referirse a:

 Richard L. Hauke (1930-2001) botánico estadounidense
 Hauke Fuhlbrügge (1966, Friedrichroda) atleta retirado especialista en pruebas de medio fondo;
 Julia (Teresa) de Hauke (1825, Varsovia - 1895, Castillo de Heiligenberg).